Геллерт (, ):
 Герард Венгерский (, )
 Геллерт () — холм в Будапеште.
 Отель «Геллерт» — гостиница в Будапеште.
 Геллерт Гриндевальд

Фамилия 
 Геллерт, Имре (; 1888—1981) — венгерский гимнаст еврейского происхождения, серебряный призёр летних Олимпийских игр 1912 года
 Геллерт, Оскар (; 1882—1967) — венгерский поэт, журналист.
 Геллерт, Христиан Фюрхтеготт (; 1715—1769) — немецкий поэт и философ-моралист
 Геллерт, Христлиб Эреготт (; 1713—1795) — химик, магистр философии, адъюнкт Петербургской АН (1736—1744).
 Геллерт, Наталья Владимировна (род. 1953)— советский и казахстанский политический и общественный деятель

 Бауэр-Геллерт, Янина Людвика (1922—2021) — польская врач, кавалер ордена Виртути Милитари.

См. также 
 Герард